Николай Прозоров:
 Прозоров, Николай Захарович (1907—1988) — советский театральный актёр.
 Прозоров, Николай Фёдорович (1897—1930) — священник РПЦ.